

Финал 
21-27 апреля. г. Тюмень

Группа «А»

Группа «Б»

3-4 место 
  «Югра-Университет» Ханты-Мансийск –  «Этажи-СП-Альянс» Тюмень – 6:5 (в доп.время)

Финал 
  «Подводник» Ярославль –   «Локомотив» Емельяново – 6:2

Дальний Восток

Сибирь 
Трёхкруговой турнир с «туровой» системой.
1-й тур: 25-27 января г.Чита
2-й тур: 15-18 февраля г.Тулун Иркутской области
3-й тур: 28-30 марта г.Красноярск

Урал

Первая лига

Вторая лига

Северо-Запад

Чемпионат 
Двухкруговой турнир с «туровой» системой (с конца ноября по начало апреля).
1-й тур: Сосновый Бор
2-й тур: Великий Новгород 
3-й тур: Часть 1. Апатиты Мурманской области 
3-й тур: Часть 2. Сыктывкар 
4-й тур: Великий Новгород 
5-й тур: Великий Новгород

Кубок 
23-27 октября 2007г., г.Великий Новгород

Москва

Группа «А»

Группа «Б»

Финал 
 «Сенатор» -  «КПРФ» - 8:2

Московская область

Золотое кольцо 
29-30 марта 2008г.

Приволжье

ЮФО-СКФО 

Соревнования по мини-футболу в России